Europamästerskapet i landhockey för herrar 2017 var den sextonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amstelveen i Nederländerna och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida

2017
Internationella sportevenemang i Nederländerna
2017 i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
Sportåret 2017